Jamilena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jamilena (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Jamilena (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar